Changqing bezeichnet:

 Changqing (长清区), Stadtbezirk von Jinan in der chinesischen Provinz Shandong
 Changqing (Danzhai) (长青镇), Großgemeinde im Kreis Danzhai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Changqing (Fengxiang) (长青镇), Großgemeinde im Kreis Fengxiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Changqing (Rugao) (常青镇), Großgemeinde der Stadt Rugao in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Changqing (Yongtai) (长庆镇), Großgemeinde im Kreis Yongtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Changqing (Zitong) (长卿镇), Großgemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Changqing (Chengzihe) (长青乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chengzihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changqing (Hengshan) (长青乡), Gemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Changqing (Hongjiang) (常青乡), Gemeinde der Stadt Hongjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Changqing (Hulan Ergi) (长青乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hulan Ergi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changqing (Jiao) (长青乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changqing (Yuhui) (长青乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yuhui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changqing (Baohe) (常青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baohe in der chinesischen Provinz Anhui
 Changqing (Chengqu) (常青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Changqing (Erdao) (长青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Erdao in der chinesischen Provinz Jilin
 Changqing (Dongxihu) (长青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongxihu in der chinesischen Provinz Hubei
 Changqing (Hongshan) (长青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Changqing (Jining) (常青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiningin der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Changqing (Jinnan) (长青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinnan in der chinesischen Stadt Tianjin
 Changqing (Louxing) (长青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan
 Changqing (Taobei) (长庆街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Changqing (Tiedong) (常青街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Changqing (Xiacheng) (长庆街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiacheng in der chinesischen Provinz Zhejiang